Шор, Алексей (род. 1970) — американско-мальтийский композитор.
 Шор, Алексей Исаакович (род. 1947) — советский самбист, чемпион мира.